Rödingsmarkt (Hamburg), een plein in Hamburg
Rödingsmarkt (metro, Hamburg), een station van de Hamburgse metro